John de Carrick (overleden 1380), Schots kanselier en bisschop
John Carrick (politicus) (1918), Australisch politicus 
John James Carrick (1873–1966), Canadees vastgoedontwikkelaar en politieke figuur uit Ontario
 John Mulcaster Carrick (1833–1896), kunstschilder

Zie ook 
 John Carik, stripboekfiguur